Reicher, Rajcher:
 
 Gustaw Reicher (Rajcher)
 Kazimierz Reicher
 Michał Reicher(-Sosnowski)
 Stanisław Reicher

 Synagoga Reicherów w Łodzi, pochodzi od nazwiska Wolf Reicher i Edward Reicher